Корбера-де-Эбро (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-Альта. Занимает площадь 53,1 км². Население — 1180 человек (на 2011 год).

Люди, связанные с Корбера-де-Эбро 

 Хайме Ферран (1851—1929), медик и бактериолог — родился в Корбера-де-Эбро

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Página web del Poble Vell
 Información de la Generalitat de Catalunya

Муниципалитеты Таррагоны